Polska:
 Lichosielce –  wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Lipsk
Białoruś:
 Lichosielce – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Wolna
 Lichosielce – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Wielkie Sioło
 Lichosielce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Podłabienie
 Lichosielce (obecnie Kalinouskaja) – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Niezbodzicze